Бельково — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Бельково — хутор в Сморгонском районе Гродненской области;

Россия 
 Бельково — деревня в Холмогорском районе Архангельской области;
 Бельково — село в Почепском районе Брянской области;
 Бельково — деревня в Селивановском районе Владимирской области;
 Бельково — деревня в Ковровском районе Владимирской области;
 Бельково — деревня в Киржачском районе Владимирской области;
 Бельково — узловая железнодорожная станция Большого кольца МЖД в Киржачском районе Владимирской области, а также одноимённый посёлок при станции там же;
 Бельково — деревня в Костромском районе Костромской области;
 Бельково — деревня в Наро-Фоминском районе Московской области;
 Бельково — деревня в Раменском районе Московской области;
 Бельково — деревня в Рузском районе Московской области;
 Бельково — деревня в Красногорском сельском поселении Мошенского района Новгородской области;
 Бельково — деревня в Меглецком сельском поселении Мошенского района Новгородской области;
 Бельково — деревня в Пестовском районе Новгородской области;
 Бельково — деревня в Хвойнинском районе Новгородской области;
 Бельково — деревня в Бежаницком районе Псковской области, МО Пореченское;
 Бельково — деревня в Бежаницком районе Псковской области, МО Чихачёвская волость;
 Бельково — деревня в Красногородском районе Псковской области;
 Бельково — деревня в Островском районе Псковской области;
 Бельково — деревня в Печорском районе Псковской области;
 Бельково — деревня в Порховском районе Псковской области;
 Бельково — деревня в Пыталовском районе Псковской области;
 Бельково — деревня в Касимовском районе Рязанской области;
 Бельково — деревня в Зубцовском районе Тверской области.
 Бельково — деревня в Краснохолмском районе Тверской области.
 Бельково — деревня в Торопецком районе Тверской области.
 Бельково — село в Венёвском районе Тульской области.
 Бельково — деревня в Ярославском районе Ярославской области.

См. также 
 Бельково-Гринево